De Novellis – cognome italiano
 Fedele De Novellis – diplomatico e politico italiano